Velten steht für

 Velten, eine Stadt im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 die niederdeutsche Form des männlichen Vornamens Valentin

Velten ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Velten (1862–1935), Linguist und Spezialist für ostafrikanische Sprachen
 Catharina Velten, deutsche Schauspielerin und Theaterdirektorin
 Elke Velten-Tönnies (* 1953), deutsche Juwelierin
 Geoffroy Velten (1831–1915), französischer Politiker
 Hans Rudolf Velten (* 1961), deutscher Altgermanist
 Heinz Velten (1935–2015), deutscher Maler, Grafiker und Hochschullehrer
 Johann Velten (Lithograf) (1784–1684), deutscher Lithograf, Hofkunsthändler und Verleger
 Johann Velten (1807–1883), deutscher Maler
 Johannes Velten (1640–1691/92), deutscher Schauspieler
 Klaus Velten (* 1978), deutscher Fernsehkoch
 Maria Velten (1916–2008), deutsche Giftmörderin
 Till Velten (* 1961), deutscher Künstler
 Wilhelm Velten (1847–1929), russisch-deutscher Maler

Siehe auch:
 Felten
 Velden